El Condado de Mercer es el nombre asignado a ocho condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Mercer (Illinois)
 Condado de Mercer (Kentucky)
 Condado de Mercer (Misuri)
 Condado de Mercer (Nueva Jersey)
 Condado de Mercer (Dakota del Norte)
 Condado de Mercer (Ohio)
 Condado de Mercer (Pensilvania)
 Condado de Mercer (Virginia Occidental)